Эттингсгаузен, Альберт (1850—1932) — австрийский физик.
 Эттингсгаузен, Андреас фон (1796—1878) — немецкий математик и физик.
 Эттингсхаузен, Константин (1826—1897) — австрийский палеоботаник.